Појам Џи Ај Џо може да се односи на:
 Џи Ај Џо (играчке),
 Џи Ај Џо (серија),
 Џи Ај Џо: Успон Кобре,
 Џи Ај Џо: Одмазда,